Het seizoen 1972/73 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1972 en eindigde op 27 mei 1973 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar RSC Anderlecht dat Standard Luik in de finale versloeg.

Laatste 8
Dit schema toont de zeven van de acht langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de kwartfinales.

Finale

Topschutter
 Džemaludin Mušović - Standard Luik (9 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1973
Bekervoetbal 1972/73